

Geografia 
 Regno Unito
 St Agnes – località della Contea di Avon
 St Agnes – parrocchia civile del distretto di Carrick (Cornovaglia)
 St Agnes – una delle Isole Scilly (Cornovaglia)

Chiese 
 St. Agnes – chiesa di Berlino